Ме́бельный проезд — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Мебельный проезд — улица в городе Великие Луки.
 В городе Пензе:
 1-й Мебельный проезд.
 3-й Мебельный проезд.
 4-й Мебельный проезд.
 Мебельный проезд — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Мебельная улица